Гай Калвизий Сабин (Gaius Calvisius Sabinus) e име на римските политици:

 Гай Калвизий Сабин (консул 39 пр.н.е.)
 Гай Калвизий Сабин (консул 4 пр.н.е.)
 Гай Калвизий Сабин (консул 26 г.)